Болівіаніт (, , ) -

 Те саме, що болівіан;
 Зайва назва станіну.

Література